Złoty Potok peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Złoty Potok, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Złoty Potok, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Złoty Potok, un village dans la voïvodie de Silésie
en 
 Złoty Potok, nom polonais de la localité urbaine de Zolotyï Potik près de Boutchatch